

Bienal Internacional de Arte Miramar
La 1º Edición de la Bienal Internacional de Arte Miramar 2013, en Argentina, se llevó a cabo del el 19 al 28 de abril de 2013 y fue dedicada exclusivamente el Muralismo.
Un proyecto que la artista miramarense Marité Svast, miembro del Movimiento Nacional de Muralistas, que dirigiera el Maestro Italo Grassi, acercó a la Municipalidad de General Alvarado y fuera adoptado inmediatamente por las autoridades, quienes con la colaboración de instituciones, empresas y ciudadanos del Partido de General Alvarado y de la zona, lograron poner en marcha.
El encuentro convocó a artistas de importante trayectoria a nivel regional, nacional e internacional.
En ese marco, se creó un Circuito Artístico Cultural, con la construcción de 14 muros de 2,50 metros de alto por 3,50 metros  de alto, los mismos poseen dos caras, sobre los cuales los artistas invitados, plasmaron murales realizados con las técnicas de Esgrafiado y mosaiquismo en alto y bajo relieve.
Días previos, se realizaron talleres de esgrafiado y mosaico, para los artistas interesados en alguna de estas técnicas.
Durante el encuentro, también se realizaron murales sobre paneles de madera de 1,80 metros de alto por 2,60 metros de ancho, los cuales serán donados y exhibidos en dependencias municipales e instituciones del Partido de General Alvarado.

Artistas Internacionales Intervinientes